Eagle Airways steht für:

 Eagle Airways, ein früherer Name von British Eagle International Airlines, britische Fluggesellschaft
 Eagle Airways (Neuseeland), neuseeländische Fluggesellschaft